Григо́рий Анато́льевич Дрозд () — российский общественный деятель и спортивный функционер, спортивный комментатор, ранее российский профессиональный боксёр и тайбоксер. Чемпион мира и Европы по боксу и тайскому боксу. Чемпион мира по версии WBC (2014-2016).
Заслуженный мастер спорта по тайскому боксу (2001). Член Общественной палаты Российской Федерации.

Биография 
Григорий Дрозд родился в шахтёрской семье в Прокопьевске.

Образование 
В 1996 году поступил и в 2001 году окончил Кемеровский филиал Сибирской государственной академии физической культуры.

Любительская карьера в кикбоксинге 
Спортом начал заниматься с 12 лет, вступив в секцию каратэ, и уделил три года этому виду единоборств, но не видя перспектив, перешёл к тренеру Виталию Ильину, под попечительством которого стал чемпионом мира по кикбоксингу. В 15 лет Дрозд стал чемпионом России по кикбоксингу среди юношей в разделе light-контакт, затем было третье место на чемпионате Азии.

Любительская карьера в тайском боксе 

В 1995 году выиграл турнир СНГ по тайскому боксу.

В 1997 году в возрасте 17 лет, занял третье место на чемпионате мира по тайскому боксу, будучи самым молодым спортсменом в турнире. После этого дважды выиграл чемпионаты Европы и получил звание мастера спорта международного класса.

В 2001 году состоялась вторая поездка в Бангкок, и Григорий завоевал золотую медаль чемпионата мира по тайскому боксу. В период 2001—2016 годов на протяжении всей своей боксёрской карьеры тренировался под руководством Сергея Николаевича Васильева.

4 апреля 2015 года на собрании федерации тайского бокса города Москвы Григорий Дрозд выбран президентом федерации.

Профессиональная боксёрская карьера 
Дебютировал на профессиональном ринге в апреле 2001 года в первой тяжёлой весовой категории. В 2002 году завоевал титул чемпиона Сибири, в 2003 титул чемпиона России.

В марте 2004 года нокаутировал в 9-м раунде опытного мексиканского боксёра Сауля Монтану.

В январе 2006 года нокаутировал не имеющего поражений соотечественника Павла Мелкомяна (19-0).

Бой с Фиратом Арсланом 
В сентябре 2006 года в отборочном поединке за статус обязательного претендента на титул чемпиона мира по версии WBA проиграл нокаутом турку Фирату Арслану.

В 2008 году нокаутировал американца Роба Кэллоуэйя, в следующем бою нокаутировал американца Дарнелла Уилсона. Травмировался и полтора года не выходил на ринг.

В 2012 году победил француза Жана-Марка Монроза.

Бой с Матеушем Мастернаком 
5 октября 2013 года в Москве завоевал титул чемпиона Европы, нанеся первое поражение в карьере польскому боксёру Матеушу Мастернаку.

15 марта 2014 года защитил этот титул, нокаутировав в первом раунде французского боксёра Жереми Уанну.

Чемпионский бой с Кшиштофом Влодарчиком 
27 сентября 2014 года Григорий Дрозд выиграл у чемпиона мира по версии WBC поляка Кшиштофа Влодарчика, отобрав престижный пояс. Фаворитом в бою считался Влодарчик, уже проведший шесть обязательных защит, ему отдавали предпочтение и букмекеры, и эксперты, а Дрозд считался аутсайдером. Россиянин доминировал по ходу практически всего поединка, значительно превзойдя польского спортсмена в количестве точных ударов. В восьмом раунде Влодарчик встал на колено, чтобы спастись от атаки Дрозда. Поляку был отсчитан нокдаун. В результате поединка, единогласным решением судей, победителем был объявлен россиянин, впервые завоевавший титул чемпиона мира. В послематчевых интервью Влодарчик объяснил своё провальное поражение жизненными неурядицами, которые не позволили ему полноценно подготовиться и провести бой.

22 мая 2015 года в 9 раунде Дрозд победил техническим нокаутом польского боксера Лукаша Яника.

16 марта 2016 года из-за травм не смог выйти против Илунги Макабу и организация WBC объявила его чемпионом в отпуске.

31 декабря 2017 года объявил о завершении карьеры .

Таблица боёв

Достижения

Титулы

Профессиональные мировые 
 2014—2016  Чемпион мира по версии WBC.

Профессиональные региональные 
 2002  Чемпион Сибири.
 2003  Чемпион России.
 2004  Чемпион IBO International
 2006  Чемпион WBC International
 2007-2009  Чемпион WBO Asia-Pacific.
 2008  Чемпион WBC Asian Boxing Council
 2008-2009  Чемпион Азии по версии PABA.
 2012  Чемпион WBA International
 2013—2014  Чемпион Европы по версии EBU.

По кикбоксингу и тайскому боксу 
 Победитель Первенства России по кикбоксингу среди юношей 1995 год.
 Чемпион Европы по тайскому боксу в 2000 году.
 Чемпион мира по тайскому боксу в 2001 году.

Общественная деятельность

Членство в общественных организациях 
 Член Общественной палаты Российской Федерации (избран от 21 марта 2017 года от Общественной палаты Кемеровской области)
 Вице-президент Федерации тайского бокса России (с июля 2016 - настоящее время)
 Президент Федерации тайского бокса города Москвы (с апреля 2015 года по настоящее время)
 Президент Федерации бокса Кузбасса (с апреля 2015 года по настоящее время)

Награды и звания 
 Орден «Доблесть Кузбасса» (2008)

Примечания

Ссылки 
 
 Григорий Дрозд на сайте компании «Мир бокса»
 Дрозд: «Я с детства мечтал стать чемпионом»
 Григорий Дрозд на boxnews.com.ua

Боксёры России
Боксёры 2000-х годов
Боксёры 2010-х годов
Боксёры первой тяжёлой весовой категории
Чемпионы Европейского боксёрского союза
Чемпионы Всемирного боксёрского совета
Спортивные комментаторы России
Спортивные телекомментаторы
Боксёрские комментаторы
Бойцы муай-тай из России
Члены Общественной палаты России (2017—2020)